Kongsberg IF é um clube de futebol da Noruega fundado em 1899. Sua sede fica em Kongsberg.

Ligações externas
 História do clube no site oficial

Clubes de futebol fundados em 1899
Clubes de futebol da Noruega